Sulphur Springs Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sulphur Springs Township (Benton County, Arkansas)
 Sulphur Springs Township (Yell County, Arkansas)
 Sulphur Springs Township (North Carolina)